Antología del Interés I es el episodio 29 (décimo sexto de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
El Profesor ha inventado un artefacto que le permite activar aparatos desde largas distancias, aunque en realidad no es más que un extensor de dedo. Este artefacto lo utiliza para activar la máquina ¿y si? que acaba de inventar. Esta es una máquina que cuando le preguntas ¿y si...? genera una simulación en vídeo de lo que podría ocurrir.

El Terror a 150 Metros 

Bender es el primero que la prueba con la siguiente pregunta: "como robot que vive entre seres humanos, nunca me siento aceptado totalmente en fiestas y en playas nudistas, así que siempre me he preguntado en secreto, ¿y si yo midiera 150 metros?" La máquina comienza con la simulación. 
  
La simulación empieza con Bender gigante construyéndose por centenares de unidades torcedoras. Bender despega con dirección a la Tierra, estrellándose en Central Park y encontrándose con Fry, recientemente descongelado. En ese momento, se hacen muy buenos amigos. Bender gigante destruye casi todo Central Park mientras juega con Fry, y el ejército es enviado a acabar con él. 
  
El ejército es incapaz de dañar a Bender, pero cuando ellos le disparan a Fry este resulta electrocutado. Bender causa estragos sobre todo Nueva Nueva York al ver que han atacado a Fry, que es su amigo. Para combatir a Bender, el Profesor usa su agranda-rayo en Zoidberg, sólo para verle causar estragos también. Zoidberg es interrumpido por Bender, quien no está contento con que Zoidberg destruya 'su' ciudad. Los dos luchan y Bender empuja a Zoidberg en un estadio de béisbol lleno de agua hervida.
  
Mientras Bender se ríe creyendo haber triunfado, no se da cuenta de que Zoidberg usa sus últimas fuerzas en la olla y, enfurecido, sale fuera del agua y le corta los pies a Bender. Esto causa su caída en el Empire State, que lo atraviesa. Fry, llorando, regaña a los ciudadanos de la Ciudad de Nueva Nueva York sobre la tragedia de Bender, reprochándoles su incapacidad para cumplir su sueño: matar a todos los humanos. Bender muere.

Marque L para Leela 

Después le toca el turno a Leela, que pregunta: ¿Y si fuera un poco más impulsiva (no mucho, solo un poco)? 

Leela presume sus nuevas botas compradas impulsivamente, la única diferencia con las anteriores es una raya verde al lado. El Profesor convoca a Leela para decirle que ella será su única heredera, ya que ella es muy tranquila, metódica y para nada impulsiva. Mientras alimenta a sus osos hormigueros, que se encuentran en un agujero dentro del laboratorio, le comenta a Leela lo millonaria que será una vez que el profesor muera. Leela cede ante sus impulsos, y le da un puntapié al profesor, arrojándolo a los osos hormigueros, quienes se lo comen. 

Cuando Hermes descubre su culpabilidad en el asesinato del profesor, gracias a un testamento en video, Leela le impone silencio mutilándolo, y arroja su cuerpo en pedazos en el desagüe. Cuando Bender descubre que ella es la asesina, prefiere chantajearla, pidiéndole dinero a cambio de su silencio. Leela reacciona matando a Bender con los rayos del microondas, para luego convertir su cuerpo en un go-kart. 

Horrorizada por cómo sus impulsos asesinos están destruyendo lo bueno de ella, Leela decide que siempre que ella quiera matar a alguien, masticará un trozo de chicle para distraerse. Amy se mofa del go-kart de Leela (lo que queda de Bender), y ésta le pide un chicle a Amy; como no tiene ninguno, Leela la mata y mete su cuerpo en un reloj de cuerda.
  
Zoidberg, quien lleva la investigación de las muertes (ya que es titulado por correspondencia de un curso de criminología), convoca al resto de la tripulación para darles a conocer sus conclusiones. Mientras Zoidberg revela las pistas, Cubert, Scruffy y Nibbler se dan cuenta de que Leela es la culpable, quien reacciona matándolos de a uno, y apagando la luz para que Zoidberg no la vea. Sin embargo, el doctor encuentra el cuerpo de Amy en el reloj, quien lleva una mota del pelo morado de Leela en su mano. Luego encuentra una carta de Bender, la que revela a él la identidad del asesino. Pero cuando está a punto de contarle a Fry (el único sobreviviente), este le declara a Zoidberg que está "aburrido", y sale del cuarto. Leela mata (y se come) a Zoidberg. 

Cuando Fry finalmente deduce al día siguiente que Leela es la responsable de los asesinatos, ella se obliga a hacer algo muy impulsivo: lo mantiene callado acostándose con él. Fry declara que le gusta la nueva e impulsiva Leela. Ella pide entonces seductoramente a Fry apagar las luces. Fry lo hace y rápidamente empieza a gritar, para luego declarar "mmm... me gusta". Lo que Leela le hace a Fry queda a la imaginación de los televidentes.

Una Vida Descongelada 
Finalmente Fry pregunta: ¿Y si yo no hubiera viajado al futuro?

Fry falla de entrar en el congelador criogénico, y un agujero en la continuidad espacio-tiempo se abre, mostrando a la tripulación de Planet Express. Al día siguiente, después de hablar con el Sr. Panucci, capta la atención de Stephen Hawking, quien ordena el rapto de Fry. Luego es llevado al "Action Rangers Vicepresidencial" liderada por Al Gore, cuya tarea es proteger la continuidad del espacio-tiempo. 
  
Fry explica lo que pasó la noche anterior en el laboratorio criogénico y el "Action Rangers Vicepresidencial" determina que el destino de Fry era de ser congelado, por lo que intentan hacerlo entrar en el congelador. Se produce un segundo agujero durante el intento, donde aparece Bender lanzando una botella de cerveza al suelo. Entre todos atrapan a Fry para hacerlo ingresar al congelador, sin embargo este rompe uno de los vidrios del tubo, creando un error en el espacio-tiempo. Fry y el Action Rangers Vicepresidencial aparecen en una dimensión indeterminada que no es parte del universo. 

Todos terminan jugando Calabozos y Dragones hasta el final de los tiempos.

La conclusión 
  
Después del final de la historia de Fry, el Profesor tira la máquina a la basura, por encontrar que sus historias eran ridículas. Luego declara que el extensor de dedo fue un éxito total, siendo felicitado por la tripulación. 

Lamentablemente, todo era obra de la máquina , ya que el profesor le pidió mostrar qué hubiese pasado de haber inventado el extensor de dedo.

Los episodios de Antología del Interés 1 y 2 son los equivalentes de los especiales de Noche de Brujas de Los Simpson (Treehouse of horror).

Véase también 

 Yo Siento esa Emoción
 Brannigan, Comienza de Nuevo
  A la Cabeza en las Encuestas
 Cuento de Navidad 
 ¿Por qué debo ser un crustáceo enamorado?
 El Menor de dos Males
 Pon tu Cabeza sobre mi Hombro
 Bender el Tremendo
 Un Cíclope a la Medida
 Mi Propio Clon
 Cómo Hermes Recuperó su Forma
 Viaje al Suroeste
 Bender el Mafioso
 El Problema con los Popplers
 El Día de las Madres
 La Guerra es el Infierno
 Bocinazo
 La Mujer Crionica

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2000
Representaciones culturales de Stephen Hawking